een stad in Turkije, zie Ortaca (stad)
 het omliggende district, zie Ortaca (district)